Yamaska poate să însemne:
Râul Rivière Yamaska, un afluent al fluviului Sf. Laurențiu din provincia Québec, Canada
Comuna Nicolet-Yamaska, din Canada
Comuna La Haute-Yamaska, din Canada
Muntele Mont Yamaska, din Canada